Massimo Mezzaroma – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Pietro Mezzaroma – imprenditore ed un ex dirigente sportivo italiano
 Roberto Mezzaroma – politico italiano